Nicolas Hubignon est le patronyme de :
 Nicolas Hubignon, qui florissait comme maître écrivain et mathématicien vers 1610, en Champagne.
 Abbé Nicolas Hubignon, prêtre catholique romain et historien des Ardennes, mort à 67 ans en .

Références